Lullabies for the Dormant Mind — другий студійний альбом канадської групи The Agonist, який був випущений 23 лютого 2009 року у Європі, та 10 березня у США.

Композиції 
 The Tempest (The Siren's Song; The Banshee's Cry) - 4:46
 ...And Their Eulogies Sang Me to Sleep. - 3:33
 Thank You, Pain. - 3:45
 Birds Elope with the Sun - 4:30
 Waiting out the Winter - 4:03
 Martyr Art - 4:31
 Globus Hystericus - 3:41
 Swan Lake (A Cappella) - 2:53
 The Sentient - 3:40
 When the Bough Breaks - 4:13
 Chlorpromazine - 4:08

Джерела 
 Lullabies for the Dormant Mind  allmusic
 Lullabies for the Dormant Mind  last.fm

Альбоми The Agonist
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми